Владимир Лемешев:
 Лемешев, Владимир Иванович (1911—1976) — советский футболист, брат К. И. Лемешева.
 Лемешев, Владимир Николаевич (1932—2012) — советский и российский художник, заслуженный художник России.